Мртовњак може да се односи на:

 Мртовњак (Дуги оток), острво између Дугог отока и Раве.
 Мртовњак (Иж), острво југоисточно од Ижја.
 Мртовњак (Курба Вела), острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Мртовњак (Маћин Шкољ), острво у Јадранском мору.